Rittergasse steht für folgende Straßen:

 Rittergasse (Naumburg), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Rittergasse (Weimar), Thüringen

Siehe auch:
 Ritterstraße